

Lokalizacje

Niemcy 
 Würzburg – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria
 Würzburg – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Würzburg – region w kraju związkowym Bawaria

Inne 
 Würzburg – radar
 Wielkie Księstwo Würzburga